Julien Lodders (30 oktober 1962) is een voormalig Belgisch voetballer die als verdediger speelde.

Afkomstig uit Limburg begon Lodders zijn carrière bij derdeklasser KVV Looi Sport uit Tessenderlo. In 1982 ging hij bij KSK Beveren spelen. Met zijn 294 wedstrijden in eerste klasse tussen 1982 en 1996 (uitgezonderd het seizoen 1990-1991) is hij nog steeds clubrecordhouder.

Carrière 

Belgisch voetballer